Giuliano Musiello (n. 1954) – ex calciatore italiano
 Mario Musiello (1946-2010) – allenatore di calcio e calciatore italiano